Bonda může znamenat:
 Bonda (rybník) v okrese Jičín

příjmení osob
 Marino Bonda (1840–1902), rakouský politik z Dalmácie, poslanec Říšské rady
 Orsato Bonda (1812–1874), rakouský šlechtic a politik italské národnosti z Dalmácie, poslanec Říšské rady